La esponja que podía volar (The Sponge Who Could Fly como título original) es un episodio de la tercera temporada de la serie de serie de televisión estadounidense Bob Esponja.
Es el capítulo número 59 de toda la serie.

El Episodio Perdido 
Antes de mostrar el episodio, se muestra una introducción con personajes de vida real llamados Patchy El Pirata y el loro Potty, mientras Patchy se bañaba en la ducha dentro de su domicilio en el estado de California, Potty aparece dentro del baño para avisarle a él que presente el episodio perdido al público televidente, cuya triste respuesta fue que había perdido el casete o cinta donde contiene el episodio, luego se mostró un pequeño segmento denominado "Recordando a Bob Esponja" donde aparece escenas de Bob Esponja y sus amigos, después muestran de nuevo a Patchy muy triste lamentando haber perdido el episodio, pero luego arrojaron una botella cuya persona se desconoce, atravesando el vidrio de la ventana y finalmente impactando en su cara, descubre que dentro de la botella estaba un mapa del episodio perdido, sin duda Patchy y Potty se dirigieron a buscar el episodio con la ayuda del mapa.

En el mapa traía un objetivo único que se trata de jugar en todos los obstáculos del parque, luego cavaron en la parte arenosa donde se halló el casete del episodio dentro de un cofre, Parche y Potty regresaron motivados a casa para reproducir el casete cuyo contenido solamente se mostró a Bob esponja caminando en una de las calles de fondo de bikini por el lapso de 2 minutos, luego Patchy se mostró muy decepcionado por el contenido, se enfurece y se deshace de todos los ítems relacionados con Bob Esponja hasta que decide abandonar su propia casa por el coraje que tiene, pero Potty le avisa que el verdadero episodio perdido está por comenzar y regresa con toda la emoción a ver el programa.

Argumento 
Bob Esponja quiere volar para estar con las medusas, así que usa varios métodos para ello, pero ninguno funciona, al fin consigue volar con sus pantalones e intenta ir a volar con las medusas, pero sus amigos abusan de él al ver que es capaz de volar para que les haga favores absurdos, como: Hacerle los deberes a un niño, limpiarle el garaje a Don Cangrejo, rascarle la barriga a Patricio, bañar a un anciano, etc. Finalmente Bob Esponja se escapa de ellos en dirección a los campos de medusas para poder cumplir su sueño de volar con las medusas, pero sus amigos lo descubren, lo siguen e impiden que pueda cumplir su sueño de volar con las medusas hasta que viene el señor Jankins a reventarle los pantalones a Bob Esponja, sin embargo, Bob cae de la superficie después de morir al mismo tiempo en el que le reventó los pantalones con los que usaba para volar con las medusas sin oportunidad de gritar. Al final todos empiezan a llorar y descubrir que cuando Bob Esponja cayó del cielo antes de que le reventaran los pantalones para volar con las medusas y se le quemara el interior de su cerebro, sintió un golpe en la cabeza. Entonces, Bob Esponja despierta y se dirige a los campos de medusas sin los pantalones que se llevaron para ponerlo a enterrar decentemente. Sin embargo, Bob Esponja está triste y decide cantar su última canción hasta que las medusas lo llevan volando de regreso a su casa, pero al mismo tiempo, las medusas encuentran a las personas y a los demás padres de familia llorando, debido al reventón de los pantalones de Bob Esponja cuando cayó del cielo luego de haber sentido un golpe en la cabeza, así que Bob cumple su sueño de volar con las medusas.

Post del episodio 
Más tarde, en la casa de Patchy y Potty, que disfrutaron del episodio, les han gustado tanto que Patchy decide reproducirlo de nuevo, pero ahora se perdió el control remoto del reproductor VHS. Así mismo, arrojan un paquete que atraviesa el vidrio de una ventana y finalmente impactando en la cara de Patchy. Él abre el paquete y el control remoto del reproductor VHS aparece. La persona que lanzó el paquete sí se pudo identificar, pues se trata de su vecina (la señora Johnson). Patchy, teniendo el control remoto en sus manos, busca el botón de retroceso oprimiendo cada uno, pero no logra encontrarlo y Potty trata de ayudar. Luego, atrás de un sofá, se encuentra una banda de Mariachis tocando música al puro estilo mexicano. Luego, Patchy va perdiendo la paciencia por buscar el botón de retroceso del control remoto oprimiendo todos los botones a la vez y terminó en un problema: el reproductor VHS empezó a fallar soltando la cinta del casete que enreda el cuerpo de Patchy cayéndose al suelo, por lo que el episodio perdido se perdió para siempre.

Antes de la conclusión de este episodio, cuando cae la noche, aparece una constelación de Bob Esponja sobre la casa de Patchy y el narrador dice: ¡Oh, cielos, qué inútil! Bien, creo el episodio perdido se queda perdido, pero con cinta o sin ella mientras haya estrellas en el cielo, Bob Esponja vivirá en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¡Ahora, piérdanse! Digo... ¡Adiós! Ah, no era en serio... ¡Piérdanse!. Finalmente, aparecen los créditos.

Créditos 

 Directores de Storyboard: Paul Tibbitt & Kent Osborne 
 Director de Storyboard (secuencia de la caminata): Mark O'Hare
 Storyboard por: Caleb Meurer & Carson Kugler & William Reiss 
 Guion por: Paul Tibbitt & Kent Osborne & Merriwheter Williams
 Director de animación: Andrew Overtoom & Tom Yasumi
 Director creativo:''' Derek Drymon

Enlaces externos 

Episodios de televisión de 2003
Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja